Spojení písmene E a čísla 24 může mít různé významy:

 evropská silnice E24
 BMW řady 6 – zde E24
 řada E24 – významné hodnoty rovnoměrně vybrané z desítkově logaritmické škály, tzv. vyvolená čísla